Пять кораблей Королевского флота назывались HMS Agincourt в честь победы англичан над французами в битве при Азенкуре. Ещё один корабль был заложен, но не достроен.

 HMS Agincourt (1796) — 64-пушечный линейный корабль третьего ранга, спущен в Лондоне 23 июля 1796 года. В 1812 году превращён в плавучую тюрьму, в 1814 году продан.
 HMS Agincourt (1817) — 74-пушечный линейный корабль третьего ранга, спущен в 1817 году. С 1848 года на рейдовой службе. В 1865 году переименован в HMS Vigo. Продан в 1884.
 HMS Agincourt (1865) — броненосный фрегат, спущен в 1865 году. В 1904 году переименован в HMS Boscawen, переведён на рейдовую службу. В 1906 году переименован в HMS Ganges II. В 1908 году переименован в C109 и превращён плавучий склад угля. Разобран в 1960 году.
 Имя HMS Agincourt должен был нести шестой линкор типа «Куин Элизабет», заказанный в 1914 году, однако заказ был отменён в том же году, а с началом Первой мировой войны имя было передано реквизированному турецкому Sultan Osman I.
 HMS Agincourt (1913) — дредноут. Заложен в 1913 году для Бразилии как Rio de Janeiro, на стапеле переуступлен Османской империи и переименован в Sultan Osman I, с началом Первой мировой войны реквизирован Великобританией, вошёл в состав Гранд-Флита. Участвовал в Ютландском сражении. Продан в 1922 году. Разобран в 1924—1925 годах.
 HMS Agincourt (D86) — эскадренный миноносец типа «Бэттл», спущен в 1945 году. Разобран в 1974 году.
 HMS Agincourt (S125) — подводная лодка типа «Астьют», заложена в мае 2018 года, ввод в строй ожидается в 2024 году.